Кубок Південної Кореї з футболу 2017 — 22-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Південній Кореї. Титул володаря кубка вперше здобув Ульсан Хьонде.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/3 грудня 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Південної Кореї на soccerway 

2017
Південна Корея